Hesepe bezeichnet:
 Hesepe (Bramsche) eine Ortschaft der Stadt Bramsche im Landkreis Osnabrück
 Hesepe (Emsland) eine Ortschaft der Gemeinde Geeste im Landkreis Emsland
 Hesepe (Grafschaft Bentheim) eine Ortschaft der Stadt Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim